Mit Kolorismus wird bezeichnet:

in der Bildenden Kunst
 Kolorismus (Malerei), eine malererische Ausdrucksform 
 Dresdner Kolorismus, Maltradition in Dresden
 Düsseldorfer Kolorismus, Stilrichtung der Düsseldorfer Malerschule
 Göteborger Kolorismus, schwedische Maltradition der Göteborger Koloristen (Göteborgskoloristerna)
 Polnischer Kolorismus, eine Kunstbewegung des „Pariser Komitees“ in der Mitte des 20. Jahrhunderts

in der Musik
 Die „Koloristen“, eine Gruppe von deutschen Orgelmusikern des 16. Jahrhunderts